Ниже следует список городов, расположенных в Доминиканской Республике, население которых в 2010 году превышает 20 000 человек. Приводится данные переписей населения, проведённых 12 декабря 1981, 24 сентября 1993, 18 октября 2002 и в декабре 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал статистики Доминиканской Республики
 Население городов Доминиканской Республики на сайте citypopulation.de

 
Доминиканская Республика